Die Überlebenden steht für:

folgende Bücher:
 Die Überlebenden, Roman von Alexandra Bracken
 Die Überlebenden, Roman von Alex Schulman

folgende Filme:
 Die Überlebenden (1979), kubanischer Film von Tomás Gutiérrez Alea
 Die Überlebenden (1996), deutscher Film von Andres Veiel
 The Darkest Minds – Die Überlebenden, US-amerikanischer Film von 2018